L'ala della fortuna (Liebling der Götter) – film del 1930 diretto da Hanns Schwarz
Notte d'inferno (Liebling der Götter) – film del 1960 diretto da Gottfried Reinhardt